Влади́мир Ната́нович Фле́йшер (род. 16 марта 1948, Чкалов) — российский театральный деятель. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1995)

Биография 
После службы в армии поступил на историко-филологический факультет Оренбургского педагогического института, который окончил в 1974 году. В 1974—1981 годах преподавал русский язык и литературу в средней школе, был завучем, затем директором школы. Занимался в литературном объединении им. Мусы Джалиля (ныне — имени В. И. Даля).

С 1981 года Флейшер был директором, а с 1991 года художественным руководителем Оренбургского государственного областного театра кукол. В 1994 году избран председателем Оренбургского отделения Союза театральных деятелей РФ, а в 1995 году назначен председателем комитета по культуре и искусству Администрации Оренбургской области (Глава администрации области В. В. Елагин). В 1998 переехал в Германию на постоянное место жительства. В 1998—2002 годах работал по контрактам в Германии и Франции.

С 2002 года Владимир Флейшер работает в Москве. В 2002—2013 годах в качестве директора возглавлял Центр им. Вс. Мейерхольда. 6 марта 2013 года, в связи с отставкой Валерия Золотухина, был назначен директором Театра на Таганке. Контракт заключён сроком на один год. С сентября 2015 года заместитель художественного руководителя Театра «Эрмитаж».

Владимир Флейшер — автор нескольких сборников лирических стихотворений.

Литературные произведения 
 «Снег перезревший» (1998)
 «Закулисье» (2000)
 «У Бога на виду» (2003)
 «Божья тварь» (2008)

Примечания

Ссылки 
 Владимир Флейшер на сайте mylitera.ru
 Произведения В. Н. Флейшера
 Владимир Флейшер на сайте ГОСТИНЫЙ ДВОР
 Биография Владимира Флейшера на сайте РИА НОВОСТИ
 Владимир Флейшер стал новым руководителем театра на Таганке

Директора театров Москвы
Персоналии:Театр на Таганке